Лурдес Домингес Лино (; родилась 31 марта 1981 года в Понтеведре, Испания) — испанская теннисистка; победительница восьми турниров WTA (два — в одиночном разряде); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1999); финалистка парного турнира Orange Bowl (1998).

Общая информация 
Родителей уроженка Понтеведры зовут Кармен Лино и Энрике Домингес. Лурдес — одна из десяти детей в семье: у неё есть три брата (Хосе, Хавьер и Энрике) и шесть сестёр (Кармен, Изабель, Патрисия, Сара, Наталья и Мария).

Испанка пришла в теннис в девять лет. Любимым покрытием считает грунт.

В августе 2002 года WTA отстранила Домингес Лино на три месяца от соревнований из-за того, что один из сданных Лурдес допинг-тестов дал положительный результат при проверке его на наличие кокаина.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (29)

Победы (16)

Поражения (13)

Финалы турниров WTA в парном разряде (13)

Победы (6)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (60)

Победы (36)

Поражения (24)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Испании
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде среди девушек
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил